Maršík, ou Marsik en graphie simplifiée, est un nom propre tchèque qui peut faire référence à  :

Patronyme 

  (1937-2021), chanteur d'opéra tchèque, basse ;
  (1875-1936), compositeur tchèque ;
  (1974-), caméraman tchéco-allemande ;
  (1927-), chef d'orchestre, compositeur et arrangeur tchèque ;
  (1940-), joueur tchèque de hockey ;
  (1897-1943), résistant autrichien et victime du nazisme ;
  (1956-), bassiste tchèque ;

Variante féminine 

 Regina Maršíková (1958-), joueuse de tennis professionnelle tchécoslovaque.

Patronyme tchèque